A 2010-es WTCC makaói nagydíj volt a 2010-es túraautó-világbajnokság tizenegyedik, egyben utolsó fordulója. 2010. november 21-én rendezték meg az Circuito da Guia-n, Makaóban.

Időmérő 

* Ötrajthelyes büntetést kapott a mérlegelés elmulasztása miatt.

Első Futam

Második futam

Külső hivatkozások 
 Hivatalos végeredmény

Makao
Makaó sportélete